Имперское министерство науки, воспитания и народного образования (; неофициальные названия Имперское министерство науки () и Имперское министерство воспитания (, сокращенно REM)) существовало в Германии в 1934—1945 годах под руководством рейхсминистра Бернгарда Руста.

История 
Ранее народное образование находилось в ведении министерства внутренних дел, которым руководил Вильгельм Фрик. 1 мая 1934 года было объявлено о создании Имперского министерства науки, воспитания и народного образования, которое возглавил министр Пруссии по делам культов Бернгард Руст.

Главной задачей, возложенной на министерство Адольфом Гитлером, являлась коренная перестройка системы образования в духе национал-социализма. Большинство штата министерства составляли бывшие сотрудники прусского министерства по делам культов.

Руст весьма жестко выступал за соблюдение в министерстве принципа фюрерства. Однако образование в нацистской Германии являлось не только его сферой влияния. Здесь также имели вес ведущий нацистский педагог Эрнст Крик, Национал-социалистический союз учителей и различные молодёжные организации (в первую очередь — наращивающий своё влияние гитлерюгенд).

В 1945 году министерство было упразднено союзниками.
 
Здание министерства, находившееся в Берлине по адресу Унтер-ден-Линден, 4, к концу Второй мировой войны было почти полностью разрушено. В прилегающей к зданию пристройке по адресу Вильгельмштрассе, 68, до 1989 года располагалось Министерство народного образования ГДР.

Приказы и учебные программы 
До 1938 года было издано лишь несколько приказов. Конечной целью указанных в них мер являлось изгнание из системы образования демократического духа Веймарской республики. Были введены новые предметы (например, 17 ноября 1934 года — «Техническое обслуживание полетов», а 15 января 1935 года — «Генетика и расовая теория») и учебники. К 1938 году новая система образования была полностью разработана, однако её внедрение в силу последующей войны затянулось.
 
С выходом новой учебной программы «Воспитание и преподавание в высшей школе» классические гимназии начали вытесняться средними школами; с этой же целью в 1937 году реальные гимназии и высшие реальные училища были переименованы в средние школы.
 
30 ноября 1936 года был издан приказ Руста, в котором говорилось:

 
Таким образом, ученики 12-го класса сдавали экзамен на аттестат зрелости уже в марте 1937 года, а для учеников 13-го класса был отменен письменный экзамен.
 
В школах для девочек досрочный экзамен на аттестат зрелости был введен после Пасхи 1940 года.
 
После аншлюса Австрии в 1938 году национал-социалисты создали по австрийскому образцу и параллельно немецким народным школам (обучение в которых длилось восемь лет) старшую ступень народной школы для её одаренных учеников. Руст, общаясь с прессой, заявил:

Тем самым четырёхлетняя «новая» старшая ступень должна была вытеснить шестилетнюю неполную среднюю школу, также именующуюся «школой для горожан» и готовящую ремесленников. В связи с этим 16 мая 1941 года в закон 1938 года об обязательном обучении были внесены дополнения. После раздела II («Обязательное обучение в народной школе») появился раздел III («Обязательное обучение в старшей ступени»), где говорилось:

 
После четырёх лет обучения в народной школе мальчиков и девочек переводили на раздельное обучение, чтобы воспитать из девочек «немецких матерей» (для этого их прежде всего обучали домоводству), а из мальчиков «немецких воинов» (для этого упор делался на изучение немецкого языка и культуры и наиболее полезных на войне естественных наук). Помимо этого, допускались новые учебники и учебные материалы, а многие другие запрещались.
 
Последующим приказом 1941 года во всех немецких школах была введена унифицированная система рукописного письма.

Примечания

Литература 
 Dithmar, Reinhard (Hrsg.). Schule und Unterricht im Dritten Reich. — Neuwied, 1989. — ISBN 3-472-54049-4.
 Kipp, Martin; Miller-Kipp, Gisela. Erkundungen im Halbdunkeln. Einundzwanzig Studien zur Berufserziehung und Pädagogik im Nazionalsozialismus. — Frankfurt am Main, 1995. — ISBN 3-925070-14-1.
 Matthes, Eva. Geisteswissenschaftliche Pädagogik nach der NS-Zeit. — Bad Heilbrunn, 1998. — ISBN 3-7815-0926-5.

Ссылки 
 Übersicht der Erlasse 1934—1945 

Германия
Германия
Науки, воспитания и народного образования